Ахназаря́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Ахназарян Карапет Варданович (1894–1980) — радянський військовий діяч, генерал-майор.
 Ахназарян Нарек Суренович (нар. 1988) — вірменський віолончеліст.
 Ахназарян Тигран (нар. 1987) — вірменський футболіст.

Вірменські прізвища